EBMT bezeichnet:
 European Society for Blood and Marrow Transplantation, eine medizinische Fachgesellschaft
 Example-based machine translation, einen Begriff aus der maschinellen Übersetzung

EBMT